El término Valonia puede referirse a:

 La Región Valona, una de las tres regiones que componen el estado federal belga; 
 La Región lingüística francófona de Bélgica; 
 La Valonia, la parte meridional de Bélgica que pertenece a la zona lingüística romance; o
 Valonia, un género de algas verdes.